Morava es una palabra de origen eslavo que puede corresponder a topónimos o a apellidos de personas.

 Río Morava: río de Austria, República Checa y Eslovaquia;
 Morava: municipio en la República Checa;
 Dolní Morava: municipio en el distrito de Ústí nad Orlicí en la República Checa;
 Río Gran Morava(Velika Morava): río en Serbia;
 Río Morava meridional(Južna Morava) : río en Serbia y Macedonia del Norte;
 Río Morava occidental(Zapadna Morava): río en Serbia;
 Montes Morava: cordillera en la Península de los Balcanes, principalmente ubicada entre Serbia, Albania y Macedonia del Norte (no confundir con montes de Moravia).

Personas 
 Jack Morava (n.1944), matemático estadounidense especializado en topología;
 Jiří Morava o Jiri Morava (1932—2012) historiador de la literatura y escritor checo y austríaco.
 Marian Morava (n.1976) jugadora de hockey checa;
 Vladislav Morava; cantor folclórico checo.